Первый дивизион ПФЛ 1998 — сезон второго по значимости дивизиона чемпионата России по футболу. В высший дивизион по итогам сезона вышли «Сатурн» (Раменское) и «Локомотив» (Нижний Новгород).

Участники 
Количество участников — 22 команды.

Команды, которые вступили в Первый дивизион после Второго дивизиона обозначены зелёной стрелкой ()

Команды, которые вступили в Первый дивизион после высшего дивизиона обозначены красной стрелкой ()
 «Анжи» Махачкала
 «Арсенал» Тула 
 «Газовик-Газпром» Ижевск
 «Динамо» Ставрополь
 «Дружба» Майкоп
 «Иртыш» Омск
 «КАМАЗ-Чаллы» Набережные Челны 
 «Кубань» Краснодар
 «Лада-Град» Димитровград
 «Лада-Тольятти-ВАЗ» Тольятти
 «Локомотив» Нижний Новгород 
 «Локомотив» Санкт-Петербург
 «Локомотив» Чита
 «Металлург» Липецк
 «Нефтехимик» Нижнекамск
 «Рубин» Казань 
 «Сатурн» Раменское
 «Сокол» Саратов
 «Спартак» Нальчик
 «Томь» Томск 
 «Факел» Воронеж 
 ЦСК ВВС-«Кристалл» Смоленск

Турнирная таблица

Бомбардиры

Переходные матчи 
 Подробнее см. Второй дивизион ПФЛ 1998#Переходные матчи.

Нефтехимик — Торпедо-ЗИЛ 1:1

Торпедо-ЗИЛ — Нефтехимик 2:0

Ссылки 
 Статистика на sportbox.ru 

1998
Футбол в России в 1998 году